Ричард Воуро (; 14 апреля 1952, Ньюпорт-он-Тэй, Файф, Шотландия — 22 февраля 2006, Эдинбург) — шотландский художник-савант, известен своими пейзажами, выполненными пастелью.

Жизнь 
Ричард родился в семье Тадеуша и Оливии Воуро. Его отец был польским военным офицером и инженером-строителем, поселившимся в Файфе и ставшим библиотекарем. Мать была шотландской школьной учительницей.

Когда Ричарду было три года, ему поставили диагноз «умеренно-сильная отсталость», позже исправленный на аутизм. Он не мог научиться говорить до 11-летнего возраста, а после операции по удалению катаракты его зрение стало настолько слабым, что он был официально признан слепым.

Еще в раннем детстве Ричард начал рисовать мелом на доске. В 6 лет в местном детском центре он начал рисовать пастелью, и вскоре был замечен его талант. Профессор Мариан Богуш-Шишко () из Польской Школы Искусств, Лондон, сказала, что была поражена рисунками Ричарда и описала их как «выполненные с аккуратностью механика и видением поэта».

Его первая выставка прошла в Эдинбурге, в 1969 году, когда ему было 17 лет.

В начале 1970-х одна из его выставок была открыта Маргарет Тетчер, бывшей в то время министром образования. Она купила некоторые из его работ, как и Иоанн Павел II.

На каждую картину Ричард получал благословение своего отца до самой смерти того в 2002 году.
Всего было продано более 1000 картин приблизительно на 100 выставках.

Оригинальное искусство Воуро было впервые представлено в Соединённых Штатах в 1977 году в Национальном Совете Учителей Английского на «Английской конференции по творческому потенциалу одарённых и талантливых» («English conference on Creativity for the Gifted and Talented»), в Нью-Йорке. Жизнь Ричарда Воуро и его работы стали сюжетом получившего множество наград документального фильма «С широко открытыми глазами» (), созданного в 1983 году. Доктор Лоуренс А. Беккер, которая создала этот фильм, сказала:

Этот фильм позволяет узнать Ричарда Воуро как очень одарённого художника и как личность. Фильм показывает заботливое воспитание, позволившее духу Ричарда и его таланту расти и развиваться. Это словно глубоко внутри него, этот «дух, требующий свободы» — и для него, и для каждого зрителя — рисунок освобождает его. Жизнь этого замечательного художника и его творчество дают обильные свидетельства высоких качеств и выносливости человеческого, творческого духа.

Ричард Воуро умер от рака лёгкого в возрасте 53 лет, в 2006 году.

Работы 
Ричард Воуро работал в необычной технике пастелью, специализируясь на пейзажах, в том числе и морских, отмеченных за хорошо проработанные драматичные образы интенсивной глубины и цвета. Обладая, как и другие саванты, прекрасной памятью, он не использовал моделей, но рисовал по памяти с образов, увиденных им лишь однажды — например, по телевизору или в книгах, зачастую добавляя при этом что-либо от себя. Его феноменальная память позволяла ему вспомнить, где и когда он рисовал каждую картину. Ричарда особенно вдохновляла игра света и тени — и тона, которые он использовал, чтобы её запечатлеть, подобраны мастерски.

См. также 
 Синдром саванта

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт 
 Биография 
 Галерея картин (избранные работы)
 отрывок из фильма «With Eyes Wide Open» на YouTube 
 
 
 

Художники Шотландии
Саванты
Умершие от рака лёгкого
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения